Caterina Magni (née en 1966), archéologue et anthropologue française ;
 Claude Magni (né en 1950), coureur cycliste professionnel français ;
 Fiorenzo Magni (1920-2012), coureur cycliste italien ;
 Gabriele Magni (né en 1973), escrimeur italien ;
 Giulio Magni (1859-1930), architecte italien ;
 Luigi Magni (1928-2013), réalisateur et scénariste italien ;
 Oreste Magni (1936–1975), coureur cycliste italien ;
 Pietro Magni (1817-1877), sculpteur italien ;
 Pietro Magni (1919-1992), joueur devenu par la suite entraîneur de football italien ;
 Secondo Magni (1912–1997), coureur cycliste italien.

Voir aussi 
 Ludi magni, plus anciens jeux de la Rome antique après les Consualia et les Equirria ;
 Magni, fils de Thor et de Járnsaxa dans la mythologie nordique ;
 Vita Karoli Magni (La vie de Charlemagne), œuvre écrite par Eginhard.